Rives (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Rives (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània)
 Rives (Tennessee)població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Les Rives, municipi al departament de l'Erau (regió d'Occitània)
 Cantó de Rives, cantó francès al districte de Grenoble (departament de la Isèra) 
 Josep Rives i Mayor (Esparreguera, 1758 - Madrid, 1842), cirurgià català